O33 est un sigle qui peut faire référence à :
 Les soins maternels pour une disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée, d’après la classification internationale des maladies,
 L'autoroute turque O33, reliant Menemen à Çandarlı.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres